В данной статье приведён список номеров портов, используемых протоколами TCP/IP транспортного уровня для установки соединения между двумя хостами. 

В современных компьютерных сетях из стека сетевых протоколов TCP/IP на транспортном уровне чаще всего используются TCP и UDP. Две конечные точки (хосты) при установке соединения по этим протоколам идентифицируются согласно номерам портов. Номера портов, используемые для конкретных специфических целей, выделяет и регистрирует IANA (Internet Assigned Numbers Authority), однако на практике часто встречаются случаи их неофициального применения.

Количество портов ограничено с учётом 16-битной адресации (216=65536, начало — «0»). Все порты разделены на три диапазона — общеизвестные (или системные, 0—1023), зарегистрированные (или пользовательские, 1024—49151) и динамические (или частные, 49152—65535).

Первоначально номера портов использовались в ARPANET протоколом NCP. Передача велась в полудуплексном режиме, и для соединения требовалось два порта. С принятием протоколов TCP и UDP необходимым остался только один порт, и чётные номера не применялись — этим объясняется отсутствие регистрации некоторых портов из диапазона общеизвестных.

Номера портов TCP и UDP используются также протоколами SCTP и DCCP. Службы в SCTP и DCCP обычно используют номера, соответствующие их реализациям в TCP и UDP (при наличии).

Пояснения к таблице 

 Общеизвестные порты

Зарегистрированные порты

Динамические порты 
Диапазон 49152—65535 содержит динамически выделяемые или частные порты, которые не регистрируются IANA. Эти порты используются временными (короткоживущими) соединениями «клиент — сервер» или в определённых частных случаях. Некоторые примеры таких частных случаев приведены в следующей таблице:

См. также 
 Сетевые сервисы
 Список UNIX-демонов
 Список протоколов, инкапсулируемых в IP

Ссылки 
 Список стандартных портов // IANA
 Internet Engineering Task Force (IETF)
 Поиск по портам // PortScan.ru
 Port Database
 Internet Ports and Services

Примечания 

Списки:Компьютеры
TCP/IP
Интернет-протоколы